Карабаглар () — село в Гёйчайском районе Азербайджана. Входит в Шахадатский муниципалитет.

Расположено на Ширванской равнине к западу от районного центра Гёйчай.

История 

Село основано переселенцами из Гянджи в XIX веке.

Согласно сведениям «Кавказского календаря» на 1856 год в деревне Карабагларъ (по источнику) проживали «татары»-сунниты (азербайджанцы-сунниты) и разговаривали на азербайджанском языке.

Материалы посемейных списков на 1886 год показывают в «татарском» (азербайджанском) селении Карабагларъ 324 человек (54 дыма), из которых 292 человек сунниты а 32 человека шииты.

По Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года в Карабегляр Потинского сельского общества Геокчайского уезда Азербайджанской ССР проживало 455 человек (111 хозяйств). Преобладающая национальность — тюрки-азербайджанцы.

Примечания 

Населённые пункты Гёйчайского района